El nombre de Teodoro Llorente puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Teodoro Llorente Olivares (1836-1911). Poeta y escritor español en lengua valenciana y castellana; 
 Teodoro Llorente Monleón (1905-1936). Abogado y periodista español; o
 Teodoro Llorente Falcó (1869-1949). Periodista y escritor español.